Kum, település Iránban
 Kum, folyó Dél-Koreában
 Kum, hegy Szlovéniában